La recherche locale peut désigner des concepts différents selon le domaine du contexte :

 La recherche locale est une méthode d'optimisation.
 La recherche locale est une technique de recherche sur le Web.